Davidskirche oder Davidkirche (englisch: St. David’s Church) ist der Name von Kirchengebäuden, die nach verschiedenen Heiligen namens David benannt sind (in England und Wales meist nach dem heiligen David von Menevia, in Georgien nach David von Garedscha (Dawith Garedželi), in Schweden nach David von Västerås; ansonsten auch manchmal nach König David):

Australien
 St Davids Cathedral (Hobart)

Dänemark
 Davidskirche (Kopenhagen)

England
 St David’s Church (Haigh)

Georgien
 Davidskirche (Tiflis) am Pantheon (Tiflis) 

Schottland
 St David’s Church (Bathgate)
 St David’s Church (Dalkeith)

Schweden
 Davidskirche (Munktorp)

Schweiz
 Davidkirche Flamatt, Schweiz

Vereinigte Staaten
 St. David’s Episcopal Church (Austin, Texas)
 St. David’s Episcopal Church (Radnor, Pennsylvania)

Wales
 Kathedrale St. David, Cardiff
 Kathedrale von St Davids, Pembrokeshire 
 St David’s Church (Llangeview)
 Leicester’s Church, Denbigh 

Liste (Kirchengebäude nach Name)